Михаи́л Алекса́ндрович Комко́в (1 октября 1984, Красноярск, СССР) — российский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник красноярского футбола. Первым профессиональным клубом стал местный «Металлург», выступавший в Первом дивизионе. В 17 лет дебютировал в основной команде, выйдя 16 августа 2002 года на 67-й минуте гостевого матча с новороссийским «Черноморцем» вместо Равиля Насретдинова. По итогам сезона «Металлург» занял последнее место и вылетел во Второй дивизион. В следующем сезоне Комков стал регулярно появляться в основном составе, провел 20 игр и забил 3 мяча, а «Металлург» вернулся в первый дивизион. В конце 2005 года приглашался на просмотра в краснодарскую «Кубань», однако в итоге вернулся в Красноярск. В сезоне 2006 года регулярно появлялся на поле. По опросу спортивных журналистов, проводимому «Сегодняшней газетой», Комков был назван лучшим футболистом Красноярска в 2006 году.

По завершении сезона «Металлург» вновь покинул первый дивизион, а Комков отправился на просмотр в «КАМАЗ», с которым чуть позже подписал контракт. За клуб из Набережных Челнов выступал на протяжении трёх сезонов.

2 февраля 2010 года подписал контракт на два года с «Краснодаром». По итогам первенства «Краснодар» занял 5 место, однако в связи с отказом от участия в чемпионате России 2011/12 подмосковного «Сатурна», получил право выступать в премьер-лиге. Сам Комков в 2010 году сыграл в 30 матчах первого дивизиона и забил 8 голов. Свой первый матч в премьер-лиге провёл 19 марта 2011 года с клубом «Спартак-Нальчик»: вышел в стартовом составе и на 62-й уступил место на поле Юре Мовсисяну.

6 июля 2011 года было сообщено, что спортивная дирекция «Кубани» достигла договоренность о переходе Комкова в клуб. Дебютировал в составе «Кубани» 6 августа, выйдя на замену Илье Максимову на 62-й минуте домашнего матча 19-го тура чемпионата против московского «Динамо». В той же встрече забил и свой первый гол, установив на 72-й минуте окончательный счёт игры — 3:1 в пользу своей команды. Всего в сезоне 2011/12 провёл в чемпионате России за «Кубань» 15 матчей, в которых отметился 2 забитыми мячами.

5 сентября 2012 года на правах аренды до конца сезона перешёл в «Химки». За год в составе подмосковного клуба вышел на поле в 22 матчах первенства ФНЛ и забил 3 гола.

28 июня 2013 года стало известно, что сезон 2013/14 Комков также на правах аренды проведёт в «Томи». За год в вышел на поле в 12 матчах премьер-лиги и забил один гол.

Летом 2014 года Комков, у которого истёк срок действия контракта с «Кубанью», перешёл в «Томь» на постоянной основе, подписав контракт на год, но уже 1 сентября перешёл в «Анжи». Сезон 2015/16 провёл в клубе ФНЛ «Тосно». В июне 2016 перешёл в «Енисей».

Статистика

Клубная

Достижения 
«Енисей»
 Победитель Второго дивизиона: 2005 (зона «Восток»)
 Бронзовый призёр Первого дивизиона / Первенства ФНЛ (3): 2008, 2016/17, 2017/18

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Тосно»
Игроки ФК «Енисей-2»